A Rádio Conegliano FM é uma estação de rádio italiana com sede em Conegliano. Pertence à Rede Serrana de Comunicações (RSCOM), uma companhia de rádio brasileira .

Ligações externas 
 

Rede Serrana de Comunicações
Conegliano FM